Ostheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Ostheimer (* 1931), deutscher Kunstturner
 Jochen Ostheimer (* 1975), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Michael Ostheimer (1875–1955), deutscher römisch-katholischer Geistlicher

Ostheimer steht für:
 Ostheimer Holzspielwaren, ein Hersteller von Holzspielzeug